

Personnalités 

 Martin Gordan, patineur artistique allemand :
 Paul Gordan (1837-1912), mathématicien allemand.

Prénom 
Gordan est un prénom porté par plusieurs personnalités.
 Pour les personnalités de ce prénom, voir : .

Mathématiques 
 Théorème de Gordan, du nom de Paul Gordan.
 Coefficient de Clebsch-Gordan.

Voir aussi 
 
 Gordanne